Svjetsko prvenstvo u košarci 2019. je 18. natjecanje na svjetskog prvenstva u košarci koji se održava u Kini. To je prvo košarkaško svjetsko prvenstvo od 1967. koje se nije održalo iste godine kada je i svjetsko nogometno prvenstvo. Natjecanje se proširilo s trenutna 24 na 32. Najboljih 8 reprezentacija bit će automatski kvalificano na Olimpijske igre 2020. u Tokiju (2 najbolje iz obje Amerike i 2 najbolje iz Europe; i najbolje plasirane reprezentacije iz Afrike, Azije i Oceanije).

Turnir

Prvi krug

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina H

Drugi krug

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Izbacivanje

Bilješke 

Nakon produžetka.

Nakon dvaju produžetaka.

Emitiranje 
Sljedeća tablica sadrži popis nacionalnih televizijskih programa koji imaju prava emitiranja:

Izvori

Vanjske poveznice  

Svjetska prvenstva u košarci